Il doppio del torneo di tennis Yvetot Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mårten Renström e Mikael Tillström che hanno battuto in finale Jaime Oncins e Tomáš Anzari 7-6, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Jaime Oncins /  Tomáš Anzari (finale)
 Per Henricsson /  Ola Jonsson (primo turno)

 Kelly Evernden /  Brett Steven (primo turno)
 Jordi Burillo /  Javier Sánchez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Yvetot Challenger 1992